Kaltschewo ist ein Ortsname in Bulgarien und der Ukraine:

 Kaltschewo (Oblast Jambol), Ortschaft in der bulgarischen Oblast Jambol
 Russische Transkription des in der ukrainischen Oblast Odessa liegenden Ortschaft Kaltschewa